Cardenal-Infant Ferran d'Àustria (San Lorenzo de El Escorial, 1609 o 1610 - Brussel·les, 1641), Infant d'Espanya, governador del Milanesat i els Països Baixos espanyols, virrei de Catalunya, Cardenal-Arquebisbe de Toledo (1619- 1641) i comandant de les forces espanyoles durant la Guerra dels Trenta Anys (1618- 1648)
 Ferran I d'Àustria (Viena, Sacre Imperi Romanogermànic, 1793 - Praga)
 Ferran d'Àustria-Este (Viena, 1754 - 1806), príncep imperial
 Ferran I del Sacre Imperi Romanogermànic (1503, Alcalà de Henares - 1564, Viena), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i Arxiduc d'Àustria
 Carles Ferran d'Àustria (Viena, 1818 - Groß-Seelowitz, Moràvia, 1874), arxiduc d'Àustria i príncep d'Hongria i de Bohèmia
 Francesc Ferran d'Àustria(Graz, 1863 - Sarajevo, 1914), Arxiduc d'Àustria i príncep d'Hongria i de Bohèmia